Флаг Во́льского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 1 августа 2005 года как флаг Вольского муниципального образования (с 2006 года — Вольский муниципальный район) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2082.

Флаг является официальным символом Вольского муниципального района.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с пропорциями сторон 2:3. Полотнище флага разделено на три горизонтальные неравные полосы: верхнюю, горизонтальную, жёлтого цвета, составляющую 3/6 ширины флага; среднюю, горизонтальную, зелёную, составляющую соответственно 2/6 ширины флага, и нижнюю, горизонтальную, синего цвета, составляющую 1/6 ширины флага; в средней части флага, на границе жёлтой и зелёной полос, на 1/3 его длины расположено изображение чёрного медведя, идентичное изображению на гербе Вольского муниципального района».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Вольского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг выполнен в соответствии с композицией, расцветкой и геральдическим содержанием утверждённого герба, с дополнением горизонтальной синей полосы в нижней части.

Герб Вольского муниципального района воспроизводит исторический, Высочайше утверждённый а, герб города Вольска, геральдическое описание которого гласит: «В верхнем поле герб Саратовский, в нижнем золотом поле на зелёном холме лежащий медведь».

Синяя полоса, цвета поля герба Саратовской области, расположенная в нижней части флага, символизирует расположение Вольского муниципального образования на берегу реки Волга.

Зелёная полоса — символ рельефа правобережья реки Волга.

Примечания 

Флаги с изображением медведя